Devils Thumb oder Devil’s Thumb (engl. für „Teufelsdaumen“) bezeichnet folgende Berge:

 Devils Thumb (Antarktika) in der Devils Ridge in der Antarktis
 Devils Thumb (Coast Mountains) in den Coast Mountains an der Grenze zwischen Alaska (USA) und British Columbia (Kanada)
 Devils Thumb (Grönland) auf der Insel Kullorsuaq vor der Küste Grönlands